Amlach peut faire référence à :
 Amlach, commune autrichienne du district de Lienz, en Tyrol ;
 Amlach, personnage de la Terre du Milieu.

Homonymie de toponyme